Silvia y Sylvia hacen referencia a varios artículos:

Nombre propio
 Silvia, nombre propio femenino de origen latino;

Biología 
 Sylvia (animal), género de aves passeriformes;
 Sinónimo del género botánico ''Mezilaurus;

 Astronomía 
 (87) Sylvia, asteroide;

 Geografía 
 Silvia (Cauca), municipio de Colombia;

 Arte 
 Sylvia (ballet) o Sylvia ou La Nymphe de Diane (1876), ballet clásico con música de Léo Delibes;
 Sylvia (cantante)
 Silvia (ópera), de Melesio Morales.
 Sylvia, instrumental para guitarra de Focus;
 Silvia, película documental argentina de 2020 dirigida por María Silvia Esteve
 Sylvia, película estadounidense de 1965 de Gordon Douglas;
 Sylvia, película neozelandesa de 1985 de Michael Firth;
 Sylvia (teatro), obra teatral acerca de un perro, de A.R. Gurney;
 Sylvia, película británica de Christine Jeffs;
 Sylvia, película de Nigeria de Daniel Oriahi

Cómic 
 Sylvia (tira cómica), de Nicole Hollander.